Пло́щадь Револю́ции — центральная площадь города Иваново, на которой расположены основные административные здания города — Ивановская городская администрация и мэрия.

От площади Революции берут своё начало проспекты Ленина и Шереметевский. Сквозь площадь проходит улица 10-го Августа. Непосредственно рядом с площадью находится бульвар Кокуй — излюбленное место праздничных гуляний. Также в двух шагах ходьбы от площади Революции берёт своё начало ещё одна крупная улица — Лежневская.

История 

До 1910 года площадь называлась Георгиевской, после чего была переименована в Городскую. В начале XX века по площади протекал ручей Кокуй, на месте нынешней проезжей части, соединяющей Проспект Ленина и Шереметевский проспект находился Приказный мост. В 1915 году, во время Первой мировой войны, в этом месте произошла антивоенная демонстрация, которая была жестко подавлена царскими властями. Погибло около 100 человек. В 1918 году Приказный мост в память о трагических событиях был переименован в Красный, одновременно с этим Городская площадь получила своё нынешнее название — «Площадь Революции». 23 августа 1924 года, останки убитых 10 августа 1915 года были перенесены с кладбища на площадь в братскую могилу, рядом с которой был установлен памятный обелиск.

До 1932 года на площади Революции находились два православных храма — в честь Рождества Христова и Воздвижения Креста Господня.(см. Храмы Иваново) Оба они были снесены, так как на их месте планировалось построить грандиозный Дом Советов. Снесена была также Фёдоровская часовня, располагавшаяся с восточной стороны Крестовоздвиженского храма.

В 1975 году в центре площади был установлен Памятник борцам революции 1905 года, погибшим во время революции 1905 года (см. Иваново-Вознесенские стачки). Позади памятника разбит сквер, в котором любят отдыхать горожане. Обелиск жертвам расстрела 1915 года был снесён, а на его месте установлен мемориальный камень, на котором высечены имена погибших.

В 2007 году тогдашний ивановский мэр Александр Фомин высказался против строительства на площади нового кафедрального собора.

В мае 2011 года напротив монумента Борцам революции был установлен памятник Якову Гарелину.

В июне 2011 года рядом с памятником борцам революции началось строительство часовни в честь Феодоровской иконы Божьей матери.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ивановской городской администрации 

Площади Иванова
Иваново